

Religione 
 Matteo Boniperti – vescovo italiano

Sport 
 Giampiero Boniperti – dirigente sportivo, politico e calciatore italiano